Кубок России по хоккею с мячом 2014 — 23-й кубковый турнир, проводимый Федерацией хоккея с мячом России.

Регламент 
Соревнования проводятся в 3 этапа.

 I этап. 16 команд рабиты на две группы: группа «А» играют в Ульяновск, «Волга-Спорт-Арена» и группа «Б» играют в г. Кемерово, «Губернский центр зимних видов спорта», с 31 августа по 3 сентября. Регламент матчей 2х30 минут.

 II этап. 12 команд разбиты по итогам I этапа на две группы. Группа I (команды, занявшие 1-6 места в группе «А») с 25 по 30 сентября, Ульяновск, «Волга-Спорт-Арена». Группа II (команды, занявшие 1-6 места в группе «Б») с 26 сентября по 1 октября. Хабаровск, «Ерофей-Арена».

 III этап. Финальные соревнования (Хабаровск). Плей-офф, матчи ¼ финала пройдут 1 ноября, полуфиналы — 3 ноября, финал — 4 ноября.

I этап

Группа «А»

Группа «Б»

II этап

Группа 1

Группа 2

III этап

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

Ссылки 
 Федерация хоккея с мячом России. Кубок России — 2014

2014
2014 год в хоккее с мячом